Шёнебек (нем. Schönebeck) — многозначный термин.

 Шёнебек — город в Германии, районный центр, расположен в земле Саксония-Анхальт.
 Шёнебек — бывший район в Германии; в 2007 вошёл в состав района Зальцланд.